Василий Балашов
 Балашов, Василий Алексеевич (1782—1853) — русский архитектор.
 Балашов, Василий Дмитриевич (1921—1985) — Герой Советского Союза.
 Балашов, Василий Михайлович (1762—1835) — русский артист, танцор, балетмейстер и педагог.